Krzysztof Michalski (1948–2013) – filozof
 Krzysztof Michalski (ur. 1954) – dziennikarz i komentator naukowy
 Krzysztof Michalski (ur. 1960) – polityk
Krzysztof Michalski (ur. 1962) - malarz, nauczyciel
 Krzysztof Michalski (1966–2012) – dziennikarz Polskiego Radia Łódź
 Krzysztof Michalski (ur. 1978) – piłkarz
 Krzysztof Michalski – prezydent Sieradza w latach 1994–2002

Przypisy